Luttichuys ist der Name folgender Personen:

 Isaack Luttichuys (1616–1673), niederländischer Maler
 Simon Luttichuys (1610–1661), niederländischer Maler